Kije ist der Name folgender Orte in Polen:

 Kije (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Röbel, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Kije (Powiat Pińczowski), Dorf und Gemeinde im Powiat Pińczowski, Woiwodschaft Heiligkreuz
 Kije (Sulechów), Dorf im Powiat Zielonogórski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Kay, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg
 Kije (Błaszki), Dorf im Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź
 Kije (Siemkowice), Dorf im Powiat Pajęczański, Woiwodschaft Łódź
 Kije (Bobolice), Dorf im Powiat Koszaliński, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Rummelbrück, Kreis Köslin, Pommern